
Molekulska formula -{C21H34O4}- se može odnositi na:
 U46619
 Tetrahidrokortikosteron